Болотских — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Болотских, Елена Григорьевна (род. 1952) — российский живописец, дизайнер, мастер гобелена и педагог, профессор.
 Болотских, Михаил Васильевич (род. 1960) — украинский генерал-полковник службы гражданской защиты.
 Болотских, Николай Степанович (1938—2022) — советский и украинский учёный. См. также 
 Болотский
 Болотское